Loznița se poate referi la:
 Loznița, oraș în Bulgaria
 Loznița, sat în Regiunea Dobrici, Bulgaria

Vezi și 
 Loznica

Toponime slave